Касан — топоним в Узбекистане:
 Касан — город в Кашкадарьинской области;
 Касан — посёлок городского типа в Касансайском районе Наманганской области.